Aydemir est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , village turc du district de Başkale, dans la province de Van.

Prénom 
Aydemir set un prenom masculin turc qui peut fakire référence à :
  (1936-), acteur et réalisateur turc ;
  (1961-), homme politique turc ;
  (1929-2003), joueur puis entraîneur de football turc.

Nom de famille 

 Esma Aydemir (1992-), athlète turque ;
  (1983-), footballeur turco-allemand ;
  (1969-), joueur puis entraîneur de football turc ;
  (1971-), musicien turc ;
 Naz Aydemir (1990-), joueuse de volley-ball turque ;
 Selçuk Aydemir (1982-), scénariste et réalisateur turc ;
  (1897-1976), historien et écrivain turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de aydemir et du suffixe , mot turc qui signifie « fils de ».

Homonymie de toponyme
Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc